

Населені пункти та їхні частини

 Бжезінка — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезінка — село в гміні Бобровіце Кросненського повіту Любуського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінка — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Бжезінка — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезінка — частина міста Рики в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Бжезінка — частина міста Освенцим у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Бжезінка — частина міста Гливиці в Сілезькому воєводстві
 Бжезінка — частина міста Мисловиць у Сілезькому воєводстві
 Бжезінка — частина села Бартохув у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бжезінка — частина села Лодиґовиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бжезінка — частина села Петшиковиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бжезінка — частина села Околенець у гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бжезінка — осада в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бжезінка — осада в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Бжезінка — лісова осада в гміні Кемпиці Слупського повіту Поморського воєводства
 Бжезінка — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки